

Sigle 
 Radio Tele Cine – emittente televisiva locale trapanese, oggi chiusa, che fu diretta tra gli altri da Mauro Rostagno
 Rail Traction Company – società ferroviaria italiana
 Real Time Conquest – conquista in tempo reale, modalità di videogioco strategico in tempo reale
 Rotterdam Terror Corps – gruppo musicale olandese
 Rocket Team Competitive – squadra competitiva del gioco Rocket League

Informatica 
 Rational Team Concert – strumento per lo sviluppo del software prodotto da IBM
 Real Time Clock – dispositivo utilizzato nei computer con funzioni di orologio
 Real-Time Communications - Categoria di protocolli e hardware per la comunicazione in tempo reale

Codici 
 RTC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ratnagiri (India)